Tobio ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Tobio (* 1989), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Santiago Lamela Tobio (1977–2014), spanischer Weitspringer